Le Championnat de squash du British Open masculin 2002 est l'édition 2002 du British Open du 7 au 15 avril 2002. Les qualifications, le premier tour et le second tour se disputent au Lambs Squash Club à Londres et à partir des quarts de finale, les rencontres se déroulent au National Squash Centre de Manchester.
Peter Nicol l'emporte face à John White en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open féminin 2002
 British Open

masculin 2002
Compétition de squash à Londres
Compétition de squash à Manchester
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2002
Sport en avril 2002